

Patronyme
 Jon Sieben, (1966- ), est un nageur australien.
 Wilhelm Sieben, (1881-1971), fut un chef d'orchestre allemand.
 Sieben, l’un des pseudonymes de Matt Howden.

Homonymie
Homonymie de patronyme